Уильям Кук Стаффорд (; 1793 — 23 декабря 1876, ) — английский .

В России наиболее известен популярно-компилятивной «Историей музыки», изданной первоначально в 1830 году в Эдинбурге, затем (1832) переведённой на французский язык со значительными дополнениями Франсуа Жозефом Фети, а с французского перевода переведённой на русский язык Е.Вороновым и опубликованной в 1838 году с комментариями и дополнениями Владимира Одоевского. Эта книга, не претендуя на научную новизну, отражала ряд новейших тенденций в западной музыковедческой традиции — в частности, интерес к неевропейским музыкальным школам (хотя сведения о них даваемые Стаффордом, нередко носят вполне фантастический характер).

Стаффорду принадлежит также «Италия в картинках: Полная история прошлого и настоящего положения итальянских государств» (; 1860). В соавторстве с военным моряком Уильямом Фриком Уильямсом он написал четырёхтомник «Сражения Англии на море и на суше» (). Помимо того, Стаффорд переработал для изданий середины XIX века фундаментальную «Историю Англии» Дэвида Юма.

Примечания

Ссылки 
 

Историки Великобритании
Родившиеся в 1793 году
Умершие в 1876 году
Умершие 23 декабря
Персоналии по алфавиту